Everhard Korthals Altes (1898-1981), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
Everhard Korthals Altes (1933-2015), landsadvocaat raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden